De Sarcee (volk), een indiaans volk
 Sarcee (taal), de taal van dat volk